Den sorte skole har flere betydninger:
Den Sorte Skole – et københavnsk DJ-kollektiv, der står bag flere album af bestående af sammenhængende lydcollager og som er blevet fremført i samarbejde med Copenhagen Phil
Den sorte skole – et udtryk for en gammeldags undervisningsform forbundet med latinskoler i middelalderen.